Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2006 года прошёл с 30 сентября по 7 октября в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). В нём приняли участие 484 атлета из 64 стран. Это был 75-й чемпионат мира среди мужчин и 18-й среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины 
{| 
|-
!colspan=7|48 кг
|-
|Рывок
| || 98 кг
| || 85 кг
| || 83 кг
|-
|Толчок
| || 119 кг
| || 108 кг
| || 105 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Ян Лянь|Китай}} || 217 кг
|{{flagmedalist|Ари Виратаворн|Таиланд}} || 188 кг
|{{flagmedalist|Хироми Мияке|Япония}} || 188 кг
|-
!colspan=7|53 кг
|-
|Рывок
| || 98 кг
| || 95 кг
| || 92 кг
|-
|Толчок
| || 128 кг
| || 115 кг
| || 115 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Цю Хунся|Китай}} || 226 кг
|{{flagmedalist|Раема Румбевас|Индонезия}} || 210 кг
|{{flagmedalist|Суда Чалеефай|Таиланд}} || 207 кг
|-
!colspan=7|58 кг
|-
|Рывок
| || 108 кг
| || 107 кг
| || 100 кг
|-
|Толчок
| || 130 кг
| || 130 кг
| || 125 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Цю Хунмэй|Китай}} || 237 кг
|{{flagmedalist|Светлана Царукаева|Россия}} || 233 кг
|{{flagmedalist|Ванди Камеаим|Таиланд}} || 230 кг
|-
!colspan=7|63 кг
|-
|Рывок
| || 110 кг
| || 108 кг
| || 105 кг
|-
|Толчок
| || 136 кг
| || 133 кг
| || 127 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Оуян Сяофан|Китай}} || 246 кг
|{{flagmedalist|Светлана Шимкова|Россия}} || 241 кг
|{{flagmedalist|Мелине Далузян|Армения}} || 232 кг
|-
!colspan=7|69 кг
|-
|Рывок
| || 123 кг
| || 111 кг
| || 110 кг
|-
|Толчок
| || 140 кг
| || 136 кг
| || 135 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Оксана Сливенко|Россия}} || 263 кг
|{{flagmedalist|Татьяна Матвеева|Россия}} || 245 кг
|{{flagmedalist|Джин Лассен|Канада}} || 238 кг
|-
!colspan=7|75 кг
|-
|Рывок
| || 122 кг
| || 118 кг
| || 115 кг
|-
|Толчок
| || 150 кг
| || 145 кг
| || 136 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Цао Лэй|Китай}} || 268 кг
|{{flagmedalist|Надежда Евстюхина|Россия}} || 267 кг
|{{flagmedalist|Зарема Касаева|Россия}} || 246 кг
|-
!colspan=7|+75 кг
|-
|Рывок
| || 136 кг
| || 135 кг
| || 127 кг
|-
|Толчок
| || 179 кг
| || 178 кг
| || 157 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Чан Ми Ран|Республика Корея}} || 314 кг
|{{flagmedalist|Му Шуаншуан|Китай}} || 314 кг
|{{flagmedalist|Ольга Коробка|Украина}} || 284 кг
|}

МР — мировой рекорд

Командный медальный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Полные результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
Сентябрь 2006 года
Октябрь 2006 года
2000-е годы в Доминиканской Республике
Тяжёлая атлетика в Доминиканской Республике